Золота́рь:

 Ассенизатор (в широком употреблении до начала XX века, ныне разговорный эвфемизм)
 Позолотчик
 Старатель на золотых приисках
 Ювелир

Фамилия 
 Золотарь, Иван Фёдорович (1905—1981) — советский военный деятель.